Il termine Zambezi è una denominazione alternativa dello Zambesi, importante fiume dell'Africa.

Sono inoltre denominati Zambezi numerosi centri abitati dello Zambia:

Zambezi – capoluogo del distretto omonimo
Zambezi – comune del distretto di Kabwe
Zambezi – comune del distretto di Livingstone
Zambezi – comune del distretto di Luanshya